Amir Waithe – calciatore panamense
 Lena Waithe – attrice, sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense